2010 se može odnositi na:

 2010, godina.
 2010: Druga odiseja, naučnofantastični roman Artura Klarka iz 1982.
 2010 (film), naučnofantastični film režisera Pitera Hajamsa iz 1984. zasnovan na romanu Artura Klarka.